

Сезон 1938/39 

 Голмайстор на първенството: Георги Пачеджиев (АС 23) с 14 гола.
 „Шипка (София)“ не изпада защото печели Царската купа.

Резултати 

 Резултатите с удебелен шрифт са служебни.

Състав на шампиона Славия (София)

Източници 
 в-к „Спортъ“

Футбол в България
Турнири по футбол в България